Op het tennistoernooi van Wimbledon in 1982 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 23 juni tot en met 4 juli 1982.

Toernooisamenvatting 
De Amerikaanse titelverdedigsters Martina Navrátilová en Pam Shriver waren het eerste reekshoofd – zij slaagden erin hun titel te verlengen. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste koppel Kathy Jordan en Anne Smith in twee sets. Het was hun 17e gezamen­lijke titel, de zevende van 1982. Navrátilová had daar­naast 56 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Shriver elf. Het was hun tweede gezamenlijke grandslamtitel.

Nederlandse en Belgische deelnemers 
Twee Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Betty Stöve en de Tsjecho-Slowaakse Hana Mandlíková kwamen niet voorbij de tweede ronde.
 Marcella Mesker en Pam Teeguarden (VS) strandden al in de eerste ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.2)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1982